Luisenberg steht für:
 Luisenberg, bis 1938 Karalene, Kreis Insterburg, Ostpreußen, seit 1946: Seljony Bor (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Tschernjachowsk in der Oblast Kaliningrad, Russland
 Luisenberg, Kreis Osterode, Ostpreußen, seit 1945: Szklarnia (Ostróda), Ort im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 den Eckernförder Stadtteil Louisenberg (Eckernförde) (alternative Schreibweise)
 das Luisenberger Herrenhaus und den Luisenberger Turm in Kellinghusen

Siehe auch:
 Louisenberg
 Luisenburg